Needles (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 The Needles (soulband), een Nederlandse soulband met leden uit Suriname en de Antillen
 The Needles (Wight), een reeks stenen bij het Britse eiland Wight